Гавриловский район

 Гавриловский район — район в Тамбовской области
 Гавриловский район — упразднённый район в Оренбургской области (1935—1959)